Sampietrino – blocchetto usato per la pavimentazione
 Sampietrino – moneta in rame
 Sampietrino – operaio che si occupa della manutenzione ordinaria della Basilica Vaticana